Im — краткое обозначение мнимой части комплексного числа. 
 IM — аббревиатура от английского слова Instant messenger.
 IM — аббревиатура от названия хэви-метал группы Iron Maiden